Kabinet-Conte I, de eerste Italiaanse regering onder leiding van Giuseppe Conte (2018-2019)
 Kabinet-Conte II, de tweede Italiaanse regering onder leiding van Giuseppe Conte (sinds 2019)